Shamus O'Brien (film, 1908)
 Shamus O'Brien (film, 1912)